Колт (), енглеска реч за младог мушког коња (ждрепца). Може се односити на: 

 Колт (произвођач оружја),
 Колт Патерсон, револвер компаније Колт,
 Колт Вокер, револвер,
 Колт модел 1860, револвер,
 Колт Миротворац, револвер,
 Колт модел 1911, аутоматски пиштољ,
 Колт модел 1917, револвер,
 Колт (Арканзас), место у САД.

Координате на Википодацима